Hafencity bzw. HafenCity steht für:

 Hamburg-HafenCity, Stadtteil im Bezirk Hamburg-Mitte, Hamburg
 Hafencity, Werbename für eine städtebauliche Rahmenplanung in Dresden, siehe Masterplan Leipziger Vorstadt – Neustädter Hafen
 HafenCity, Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000